Вьетнамская народная полиция () является основной полицией и силами безопасности Вьетнама. Является частью Вооруженных Сил СРВ. Находится под контролем Коммунистической партии Вьетнама.

Создана 19 августа 1945 года.

Функции и филиалы 
Полиция Вьетнама имеет две ветви:

Вьетнамская народная безопасность
 Предупреждение, расследование  потенциально опасных действий  врагов вьетнамского народа. Защита национальной безопасности и уничтожение врагов.
 Разведывательная работа.
 Объединение усилий в области внутриполитической безопасности, экономической безопасности, культурно-идеологической безопасности, сетевой безопасности и информационной безопасности с другими органами в форме, установленной законом.
 Выдача въездных и выездных виз. Контроль за иностранцами во время пребывания во Вьетнаме и вьетнамцами за рубежом. 
 Защита секретного правительства. 
 Защита национальной безопасности в приграничных районах.
 Обеспечение личной безопасности во всех сферах жизни, в каждом регионе страны.
 Выполнение других целей, задач и обязанностей в соответствии с законом.
Вьетнамская народная полиция  (в том числе силы гражданской обороны)
 Работа по предупреждению, расследованию и решению экологических, политических, проблем с трафиком, функциональных и связанных с коррупцией, преступной деятельностью в соответствии с законодательством Социалистической Республики.
 Обязанности, относящиеся к общественной безопасности, транспортной безопасности, безопасности дорожного движения, пожарной готовности, готовности к стихийным бедствиям, Гражданской обороне и иные в соответствии с Конституцией и законами Социалистической Республики Вьетнам.
Эти две ветви полиции готовят в основном в двух учреждениях: Народной Академии полиции Вьетнама и в Институте Народной безопасности Вьетнама.

Организационная система Народных сил общественной безопасности 
 Организационная система Народных сил общественной безопасности состоит из:
 Министерства общественной безопасности;
 Департамента общественной безопасности провинций и муниципалитетов;
 Офисов общественной безопасности сельских районов, городских округов, городов и провинциальных городов;
 Общественного сообщения безопасности коммун, приходов и областей.

Департамент общественной безопасности муниципалитетов 
 Департамент общественной безопасности в Ханое
 Департамент общественной безопасности в Хошимине
 Департамент общественной безопасности в Хайфоне
 Департамент общественной безопасности в Дананге  
 Департамент общественной безопасности в Кантхо

См. также 
 Чан Куок Хоан
 То Лам

Вооружённые силы Вьетнама